Pozuelo del Páramo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozuelo del Páramo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Pozuelo del Páramo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar